Perewersew ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Perewersew (* 1953), sowjetischer Hürdenläufer
 Iwan Fjodorowitsch Perewersew (1914–1978), sowjetischer Schauspieler
 Walerian Fjodorowitsch Perewersew (1882–1968), sowjetischer Literaturwissenschaftler
 Wiktor Michailowitsch Perewersew (* 1958), russisch-sowjetischer Ruderer